Dlouhý pochod může být:

 Dlouhý pochod – rozsáhlý vojenský ústup Rudé armády Komunistické strany Číny v polovině 30. let 20. století
 Dlouhý pochod – čínský kosmický nosič
 Dlouhý pochod – novela Williama Styrona
 Dlouhý pochod – thriller Stephena Kinga